Jean Goldzink est un universitaire français.

Biographie 
Né le , il est le fils d'un résistant FTP-MOI 

Élève de École normale supérieure de Saint-Cloud (1957, avec Gabriel Bianciotto, André Glücksmann, Jean Dyonet...), agrégé de l'Université, il participe à partir de 1965 aux côtés de Pierre Barbéris à des séminaires d’initiation à la recherche et de réflexion sur les problèmes du romantisme au centre d’études romantiques françaises de l’École normale supérieure de Saint Cloud.

Il est maître de conférences en littérature française à l'École normale supérieure de Saint-Cloud Fontenay, puis Lyon de 1967 à 2002. Il devient par la suite conférencier à l'Institut d'études politiques de Paris où il participe à un Master de théorie politique.

Jean Goldzink est un spécialiste de la littérature française du , éditeur et commentateur des grands auteurs de cette époque notamment Beaumarchais, Diderot, Marivaux, Voltaire ...

Publications 
 Histoire de la littérature française du , Bordas, 1988
 La Politique dans les Lettres persanes, Presses de l'ENS, Fontenay-Saint-Cloud, 1988
 Voltaire: la légende de Saint Arouet, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Littératures » (), 1994 
 Montesquieu, Lettres persanes, PUF, 1989 
 Stendhal. L’Italie au cœur, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Littératures » (), 1992 
 Voltaire entre A et V, Hachette, 1994
 Comique et comédie au Siècle des Lumières, L'Harmattan, 2000 
 Montesquieu et les passions, Paris, PUF, 2001  
 Le Vice en bas de soie ou Le Roman du libertinage, Paris, José Corti, 2001 
 À la recherche du libertinage, Paris, L'Harmattan, 2005 
 La plume et l'idée ou L'intelligence des Lumières, Paris, Le Manuscrit, 2008 
 Beaumarchais dans l'ordre de ses raisons, Nizet, 2008 
 Essais d'anatomo-pathologie de la critique littéraire, José Corti, 2009
 Littérature et saveur, explications de textes et commentaires offerts à Jean Goldzink, coordonné par H. Kaddour, Le Manuscrit 2009, 
 La solitude de Montesquieu'' Fayard, 2011,

Notes et références

Liens externes 
 
 

Universitaire français
Élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud
Auteur de la collection Découvertes Gallimard
Naissance en juillet 1937